Karl Thoma ist der Name folgender Personen:

* Karl Thoma (Architekt) (1857–1923), deutscher Architekt
 Karl Thoma (Musiker) (1890–1978), deutscher Musiker und Komponist 
 Karl Thoma, Geburtsname von Ewald Blau (1903–1939), deutscher Politiker (KPD) 
 Karl Thoma (Parteifunktionär) (* 1923), deutscher Parteifunktionär (SED) 
 Karl Thoma (Mediziner) (1931–2003), deutscher Pharmakologe und Hochschullehrer 
 Karl Thoma-Höfele (1866–1923), Schweizer Stilllebenmaler

Siehe auch:
 Karl Thomä (1901–1982), deutscher Politiker (SPD)